Бійчик (бойок) — елемент маханізму або машини (верстата, інструмента), який передає ударну дію.
 Бійчик (бойок) — частина затворно-спускового механізму вогнепальної зброї або вибухових пристроїв (мін, бомб), що безпосередньо передає ударну дію.

Примітки